Asiri ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulfattah Asiri (* 1994), saudi-arabischer Fußballspieler
 Ahmad bin Hassan al-Asiri, saudischer General
 Haitham Asiri (* 2001), saudi-arabischer Fußballspieler
 Ibrahim Hassan al-Asiri (* 1982), mutmaßlicher saudi-arabischer Terrorist